Росто́вська ву́лиця — назва вулиці в багатьох населених пунктах колишнього СРСР. Назва — на честь міста Ростов.

Ростовська вулиця — вулиця в місті Дебальцеве Донецької області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Мукачеве Закарпатської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 В Харкові:
 Ростовська вулиця — в Київському районі;
 Ростовська вулиця — в Індустріальному районі.

Ростовська вулиця — колишня назва вулиці Конотопська у місті Дніпро.
Ростовська вулиця — колишня назва вулиці Чорних Запорожців у місті Запоріжжя.
Ростовська вулиця — колишня назва вулиці Луцької в місті Києві.
Ростовська вулиця — колишня назва вулиці Калинівська у місті Кривий Ріг.
Ростовська вулиця — колишня назва вулиці Покрови у місті Марганець.

Ростовська вулиця — вулиця в місті Анапа Краснодарського краю.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Березники Пермського краю.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Бійськ Алтайського краю.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Брянськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Виборг Ленінградської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Грозний.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Єлець Липецької області.
 В Іванові:
 1-а Ростовська вулиця;
 2-а Ростовська вулиця;
 3-а Ростовська вулиця.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Іжевськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Іркутськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Камишин Волгоградської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Кемерово.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Краснодар.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Майкоп.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Нижній Тагіл.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Новокузнецьк Кемеровської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Новокуйбишевськ Самарської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Новосибірськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Новочеркаськ Ростовської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Оренбург.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Орел.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Орськ Оренбурзької області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Прокоп'євськ Кемеровської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Рубцовськ Алтайського краю.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Рибінськ Ярославської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Самара.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Саратов.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Сочі Краснодарського краю.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Сизрань Самарської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Таганрог Ростовської області.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Тюмень.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Ульяновськ.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Уфа.
 Ростовська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці